José Antonio Crespo (badmintonspeler), Spaans badmintonspeler
 José Antonio Crespo (politicoloog), Mexicaans politicoloog